Ponizowka () – nazwa kilku toponimów w Rosji

 Ponizowka – wieś w obwodzie briańskim
 Ponizowka – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Ponizowka – wieś w rejonie żeleznogorskim obwodu kurskiego
 Ponizowka – wieś w obwodzie orłowskim
 Ponizowka – wieś w obwodzie tiumeńskim

Zobacz też 
 Ponizowje – nazwa toponimów w Rosji 

Strony ujednoznaczniające